Yasemin és el nom d'una flor i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Yasemin inclouen:
 Yasemin Adar - esportista turca
 Yasemin Ecem Anagöz - esportista turca
 Yasemin Mori - cantant rock turca